Sipán (Perù), sito archeologico peruviano
 Šipan, nome croato dell'isola di Giuppana
Monte Sipan
Sipan (Armenia), comune armeno della provincia di Aragatsotn
Sipan (India)
Sipán (Spagna)